Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Yinzhou Bank International Women’s Tennis Open 2014 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die von 25. bis 27. Oktober 2014 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2014
Tennisturnier in Ningbo